Верхняя Омра:

 Верхняя Омра — река в Республике Коми.
 Верхняя Омра — посёлок в муниципальном районе Сосногорск Республики Коми.